Коркубион () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Финистерре. Занимает площадь 6,58 км². Население — 1803 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Ла-Коруньи